Юлиус Брах (; 9 января 1881, Брно — 4 июля 1938, Вишков) — австро-венгерский и чехословацкий шахматист, национальный мастер.

Входил в число сильнейших чешских шахматистов начала XX в.

Победитель ряда чешских турниров конца XIX — первой четверти XX вв. (турниры в Брно 1899, 1908, 1913, 1917, 1920 гг.).

Серебряный призёр чемпионата Богемии 1907 г. (соревнование было предшественником чемпионата Чехословакии).

Участник ряда крупных международных соревнований: международного турнира в Кашау (1918 гг.), побочных турниров конгрессов Германского шахматного союза 1906, 1912 и 1914 гг. (на момент прекращения соревнования 1914 г. лидировал в своем турнире, за что получил звание мастера), турниров в Праге (1908 г.) и Пьештяни (1922 г.).

Сын — Юлиус Брах-младший (14 августа 1915 — 6 октября 1975) — шахматист, участник чемпионата Чехословакии 1959 г. (8 из 17, +6 −7 =4, 10 место). На сайте 365Chess партии сына ошибочно приписаны отцу.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Юлиуса Браха-младшего в базе Chessgames

Шахматисты Австро-Венгрии
Шахматисты Чехословакии